Příjmení Turba (Turbová) má více nositelů:

 Ctibor Turba (* 1944), český mim
František Xaver Turba (1719–1781), rada královské komory, majitel a investor přestavby Turbovského paláce a usedlosti Turbová
Jan Jindřich Turba (1650–1704), rektor Univerzity Karlovy
 Josef Turba (1822–1892), český architekt
 Sylva Turbová (1947–2015), česká a slovenská herečka